Открытый чемпионат Махараштры по теннису 2018 — 23-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в индийском городе Пуна, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250. Это был первый розыгрыш турнира в Пуне после переноса его из Ченнаи.

В 2018 году турнир прошёл с 1 по 6 января.

Прошлогодними чемпионами являются:
 Одиночный турнир —  Роберто Баутиста Агут
 Парный турнир —  Рохан Бопанна /  Дживан Недунчежиян

Общая информация 
Победитель последнего розыгрыша в Ченнаи Роберто Баутиста Агут защищал свой титул в качестве третьего номера посева, но уже в первом для себя матче второго раунда проиграл Жилю Симону. Первым сеяным одиночных соревнованиях стал № 6 в мире на тот момент Марин Чилич. Хорват смог дойти до полуфинала, где также проиграл Симону. По итогу француз, выбивший прошлогоднего чемпиона и первого номера посева стал победителем, обыграв в финале № 2 посева Кевина Андерсона.

В парном турнире победу одержал нидерландский дуэт Матве Мидделкоп и Робин Хасе, посеянный под вторым номером. В финале они переиграли французов Жиля Симона и Пьера-Юга Эрбера. Прошлогодние чемпионы Рохан Бопанна и Дживан Недунчежиян защищали свой титул, однако в четвертьфинале проиграли Симону и Эрберу.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Жиль Симон обыграл  Кевина Андерсона со счётом 7–6(4), 6–2.
 Симон выиграл 1-й одиночный титул в сезоне и 13-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Андерсон сыграл 1-й одиночный титул в сезоне и 14-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Матве Мидделкоп /  Робин Хасе обыграли  Жиля Симона /  Пьера-Юга Эрбера со счётом 7–6(5), 7–6(5).
 Мидделкоп выиграл 1-й парный титул в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Хасе выиграл 1-й парный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Махараштры
 Мировой тур ATP 2018 года
 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Индия
Теннис
Январь 2018 года
2018
Международные спортивные соревнования в Пуне